Apia puede hacer referencia a:
 Apia, capital de Samoa.
 Apia, cráter del planeta Marte.
 Apía, municipio de Colombia.
 Apia de Colosas, personaje del Nuevo Testamento.
 Vía Apia, una de las más importantes calzadas de la antigua Roma.
 Templo de Apia, 24º templo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.